Стиг:

 Стиг — псевдоним, под которым представляют пилота-испытателя автомобилей, участвующего в телешоу «Top Gear».
 Стиг Берглинг (род. 1937) — бывший полицейский офицер, шпионивший в пользу СССР.
 Стиг из Дампа — приключенческий мини-телесериал, вышедший в 2002 году.